CEL (Crystal Entity Layer) é uma estrutura para desenvolvimento de jogos 3D escritos em C++, criado por Jorrit Tyberghein e outros. Ele é uma extensão do motor Crystal Space. Crystal Space em si, não é específico para jogos, mas CEL adiciona conceitos específicos e também a noção de “entidades”. Como Crystal Space, CEL e portável e funciona nas plataformas Microsoft Windows, Linux, UNIX, Mac OS X e FreeBSD. CEL é código aberto, licenciado sob a GNU LGPL.

Ver também 
 CELstart
 Crystal Space
 Motor de jogo
 Multiplataforma

Ligações externas 
 
 

Motores de jogo
Software livre
Softwares livres para Windows